PHI est un acronyme qui peut désigner :
 Philippines, selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), les Philippines ont pour code alpha-3 PHL
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, les Philippines ont pour code RP
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les Philippines ont pour code alpha-3 PHL
 Le Packard Humanities Institute, et, par extension, le PHI Latin Corpus, la base de données la plus connue développée par cette association.
 Le  de l'UNESCO
 Indice d'habitabilité planétaire (en anglais, Planetary Habitability Index)

pHi est un sigle pouvant désigner :
 le potentiel hydrogène isoélectrique (point isoélectrique), pH (potentiel hydrogène) caractéristique d'une protéine.

Voir aussi 
Phi marque de prêt-à-porter de Andreas Melbostad

Code